L'équipe cycliste Nippo peut-être :
 L'équipe cycliste Nippo (2002-2005) qui portait le nom de Nippo de 2002 à 2005.
 L'équipe cycliste Nippo (2010) qui portait le nom de Nippo en 2010.
 L'équipe cycliste Nippo (2012) qui portait le nom de Nippo en 2012.